De naam Bart Meijer kan betrekking hebben op:
 Bart Meijer (presentator)
 Bart Meijer van Putten - medisch journalist